Murdoch  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexi Murdoch (* 1973), schottischer Singer-Songwriter
 Bob Murdoch (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Bobby Murdoch (1944–2001), schottischer Fußballspieler
 Colin Murdoch (1929–2008), neuseeländischer Apotheker, Tierarzt und Erfinder
 David Murdoch (* 1978), schottischer Curler
 Dick Murdoch (1946–1996), US-amerikanischer Wrestler
 Elisabeth Murdoch (1909–2012), australische Unternehmerin
 Homar Murdoch (1915–1996), uruguayischer Militär, Politiker und Diplomat
 Iris Murdoch (1919–1999), britlische Autorin
 James Murdoch (Pädagoge) (1856–1921), schottischer Journalist, Kenner der japanischen Sprache und Lehrer 
 James Murdoch (* 1972), britischer Medienunternehmer
 Jack Murdoch (1908–1944), kanadischer Ruderer
 John Murdoch (1885–1939), britisch-kanadischer Hammerwerfer
 John E. Murdoch (1927–2010), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Jonathan Murdoch (1954–2005), britischer Soziologe
 Keith Murdoch (1885–1952), australischer Journalist und Unternehmer
 Lachlan Murdoch (* 1971), US-amerikanisch-britisch-australischer Unternehmer

 Patrick John Murdoch (1850–1940), australischer Geistlicher
 Peter Murdoch (* 1941), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Murdoch (* 1952), kanadischer Pfarrer und Theologe

 Robin Murdoch (1911–1994), britischer Leichtathlet
 Ross Murdoch (* 1994), britischer Schwimmer
 Rupert Murdoch (* 1931), australischer Medienunternehmer
 Sarah Murdoch (* 1972), britisch-australisches Model und Moderatorin

Murdoch steht für:

 (9138) Murdoch, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Murdoch University, Universität in Perth, Western Australia
 Murdoch-Nunatak, Nunatak vor dem Grahamland, Antarktika
 Kap Murdoch, Kap von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktika
 Murdock